Northampton megye (Észak-Karolina)
Northampton megye (Pennsylvania)
Northampton megye (Virginia)